Акакагыргын — река в России, на севере Дальнего Востока, протекает по территории Чаунского района Чукотского автономного округа. Длина — 19 км.

 

Берёт истоки в северных отрогах Кальараваамских гор, впадает в Выквыльвэгыргын, являясь его правым притоком.

Река протекает среди скал, дно каменистое. Это отразилось в названии реки: в переводе с чукот. — «опасный проход».

Примечания 

Бассейн Паляваама
Реки Чаунского района